Завой може да се отнася за:

 Завой – извивка на път или процеса на завиване на движещ се обект
 Завой – село в област Ямбол, България
 Завой – село в община Охрид, Северна Македония

Вижте също 
 Завоя – село в област Кърджали, България
 Нови Завой – село в община Пирот, Сърбия